Název Dolní Lhota má více obcí: 

 Dolní Lhota (okres Ostrava-město), obec v okrese Ostrava-město
 Dolní Lhota (okres Zlín), obec v okrese Zlín

nebo částí obcí:

 Dolní Lhota (Načeradec), část obce Načeradec v okrese Benešov
 Dolní Lhota (Janovice nad Úhlavou), část obce Janovice nad Úhlavou v okrese Klatovy
 Dolní Lhota (Stráž nad Nežárkou), část obce Stráž nad Nežárkou v okrese Jindřichův Hradec
 Dolní Lhota (Svojanov), část obce Svojanov v okrese Svitavy
 Dolní Lhota (Blansko), část obce Blansko v okrese Blansko

 Dolní Lhota